Feroz puede referirse a:

Cine y televisión 
Galardones
 Premios Feroz
Películas
 Feroz (1984), largometraje español de Manuel Gutiérrez Aragón.
 Feroz (2000), película estadounidense de terror.
 Caníbal feroz (1981), película de terror italiana escrita y dirigida por Umberto Lenzi.
 Tango feroz: la leyenda de Tanguito (1993), película argentina.
Telenovela
 Feroz (2010), telenovela producida por Canal 13:
 Anexo:Personajes de Feroz
Actores
 Feroz Khan (1939-2009), actor, editor de cine, productor y director indio;

 Literatura 
 Lobo feroz''', personaje en cuentos tradicionales.